Elisa Bonaldo (1981-), cestista italiana
 Elisa Bonaldo (1996-), rugbista a 15 italiana